Може се односити на:

 Мириси, злато и тамјан (роман) - роман Слободана Новака из 1968. године
 Мириси, злато и тамјан (филм) - филм режисера Анте Бабаје из 1971. године